Special Operation bezeichnet
eine Spezialeinheit
die Special Operations Division der United States Army Special Forces Command (Airborne) (Green Berets)
einen iranischen Ego-Shooter, Special Operation 85: Hostage Rescue, auch The Special Operation